Balleny ist der Familienname folgender Personen:

 John Balleny (1770–1842), englischer Kapitän

Siehe auch:
 Balleny-Becken, Seebecken in der Somow-See, Antarktis
 Balleny Fracture Zone, Transformstörung im Südlichen Ozean, Antarktis
 Balleny-Inseln, Inselgruppe in der Somow-See, Antarktis
 Balleny Seamounts, Tiefseeberge im Südlichen Ozean, Antarktis
 Balleny Trough, Seebecken in der Somow-See, Antarktis